Ivanje est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Ivanje, une localité située sur l'ile de Cres et dans la municipalité de Cres, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
au Monténégro
Ivanje, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Ivanje, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
en Serbie
Ivanje, un village situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica ;
Ivanje, une localité située dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.